17. Европско првенство у ватерполу за жене одржало се у Шпанији, у Барселони од 14. до 27 јула. Титулу је по пети пут освојила репрезентација Холандије победивши Грчку у финалу са 6:4. Шпанија је освојила бронзану медаљу победом над Мађарском од 12:6 у утакмици за треће место.

Квалификације

Жреб 
Жреб је одржан 7. марта 2018. године у Барселони, Шпанија.

Прелиминарна рунда

Група А

Група Б

Елиминациона фаза

Четвртфинале

Полуфинале од 5. до 8. места

Полуфинале

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначани поредак

Статистике и признања

Најбољи стрелци

Извор: wp2018bcn.microplustiming.com

Најбољи голмани

Извор: wp2018bcn.microplustiming.com

Појединачне награде
Најбоља играчица

Најбољи голман

Top Scorer
 — 25 голова

Види још 
 Европско првенство у ватерполу 2018.

Спољашње везе 
 Званична веб презентација

 Ватерполо у Шпанији
 Европско првенство у ватерполу